KE poate fi:
 Cașovia (Košice), unul din cele două numere de înmatriculare auto al orașului slovac
 Cefalonia, număr de înmatriculare auto al prefecturii grece
 KE, abreviere pentru energia cinetică (din engleză: Kinetic Energy)
 Kempten (Allgäu), număr de înmatriculare auto al districtului urban german
 Kenya, codul ISO 3166-1, codul FIPS 10-4 și codul OTAN al acestei țări
 Kildare, număr de înmatriculare auto a comitatul irlandez
 Korean Air, codul IATA al companiei aeriane din Coreea de Sud
 Traseu de munte Kom-Emine în Bulgaria

Ke poate fi:
 Ke sau Kē, un nume de familie chinezesc

ke poate fi:
 .ke, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Kenya
 ke, kana în limba japoneză care reprezintă o moră (け în hiragana sau ケ în katakana)
 ke, unitate tradițională chinezească pentru o sutime dintr-o zi (14 minute și 24 secunde); astăzi folosit ca expresie pentru un sfert de oră

Legături externe 
 
  „KE” la acronymfinder.com